Atrybucja (łac. attributio danie, przydzielenie komuś czegoś) – przypisywanie czegoś komuś lub czemuś.
 atrybucja (w sztuce) – przypisanie dzieła sztuki o nieznanym autorstwie konkretnemu artyście czy szkole.
 atrybucja (w psychologii) – upatrywanie przyczyn jakichś zachowań w cechach charakteru, potrzebach danej osoby lub w uwarunkowaniach społecznych i środowiskowych. W psychologicznych teoriach atrybucji – atrybucje (atrybucje przyczynowe) to wnioskowanie o przyczynach zdarzeń – zwłaszcza o przyczynach swojego bądź cudzego zachowania – przez „zwykłych” ludzi (psycholodzy badają, jak to ludzie robią i jakie są skutki różnych atrybucji).
 atrybucja (w językoznawstwie) – połączenie rzeczownika z przymiotnikiem, który w tym połączeniu pełni funkcję przydawki (atrybutu), np. czarny koń.
atrybucja (w klimatologii) - określenie przyczyn zmiany klimatu lub związku zjawiska ekstremalnego (np. cyklonu tropikalnego, fali upałów, suszy) z globalną zmianą klimatu spowodowaną przez człowieka
 atrybucja (termin przestarzały) – prawo przysługujące jednostce albo instytucji; kompetencja, zakres władzy, działania.

Przypisy 

!